Kayes ist eine Stadt im westlichen Mali mit 148.053 Einwohnern (Zensus 2012) und Hauptstadt der Region Kayes.

Sie liegt am Senegal-Fluss und war ab 1882 für wenige Jahre die Hauptstadt der Kolonie Französisch-Sudan. Über den Fluss (Brücke Kayes) führt in der Stadt die Route nationale 1 von Bamako in den Staat Senegal. Die Stadt liegt an der Anfang des 20. Jahrhunderts eröffneten Bahnstrecke Dakar–Niger. Außerdem ist Kayes vom rund 500 km entfernten Bamako aus mit dem Flugzeug zu erreichen.

Kayes war bis zur politischen Wende in der DDR Partnerstadt von Magdeburg. Der Magdeburger Oberbürgermeister Werner Herzig war zum Ehrenbürger von Kayes ernannt worden.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1976.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Moussa Traoré (1936–2020), Politiker und Staatspräsident von Mali
 Ibrahima N’Diaye (* 1948), Politiker, „Minister für Beschäftigung und berufliche Bildung“ im Kabinett Modibo Sidibé
 Birama Touré (* 1992), Fußballspieler
 Cheick Diallo (* 1996), Basketballspieler

Klimatabelle

Weblinks 

 experience-mali.org.ml

Einzelnachweise 

Ort in Mali
Region Kayes
Ort in Afrika
Ort am Senegal
Hauptort einer Verwaltungseinheit